Biendorf (Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Biendorf (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren